Брюнсвийк () — фамилия, известные носители:

Фамилия 
 Брюнсвийк, Дамиан (род. 2000) — суринамский футболист. Сын Ронни Брюнсвийка.
 Брюнсвийк, Марвин (род. 1976) — нидерландский футболист.
 Брюнсвийк, Ронни (род. 1961) — суринамский политик, вице-президент Суринама.